Wirth je příjmení německého původu:

 Christian Wirth (1885–1944) – německý důstojník SS
 Joseph Wirth (1879–1956) – německý kancléř období Výmarské republiky
 Louis Wirth (1897–1952) – německo-americký sociolog
 Niklaus Wirth (* 1934) – švýcarský informatik
 Zdeněk Wirth (1878–1961) – český historik umění